Моховая — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Моховая — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Моховая — посёлок в составе города Петропавловска-Камчатского Камчатского края.
 Моховая — покинутая деревня в Лебедянском районе Липецкой области.
 Моховая — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Моховая — деревня в Татарском районе Новосибирской области.
 Моховая — деревня в Чайковском районе Пермского края.

Реки 
 Моховая (приток Махни) — река в Томской области.
 Моховая (приток Поперечной) — река в Алтайском крае.
 Моховая (приток Левой Тери) — река в Новосибирской области.
 Моховая (приток Хвостовой) — река в Ненецком АО.
 Моховая (приток Кирганика) — река на Камчатке.

См. также 
 Моховая улица
 Мох (значения)
 Моховой
 Моховое
 Мохов